Отовачи има више значења:

 Отовачи (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Отовачи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Отовачи, Отовачи де Ариба (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику